Il detentore del titolo Pete Sampras ha perso nel quarto turno contro Roger Federer.

Il torneo ha visto vincitore Goran Ivanišević che ha battuto in finale Patrick Rafter con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7. È la prima occasione in cui il torneo viene vinto da una wild card.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2001
ATP Tour 2001